Alexandre Iakovlev peut désigner :
Alexandre Alexandrovitch Iakovlev (1879—1951), architecte russe puis soviétique
Alexandre Nikolaïevitch Iakovlev (1923—2005), homme politique russe, un des initiateurs de la perestroïka
Alexandre Sergueïevitch Yakovlev (1906—1989), ingénieur aéronautique soviétique, qui a donné son nom a un bureau d'étude aéronautique (Yakovlev) et à de nombreux modèles d'aéronefs
Alexandre Iacovleff (1887—1938), peintre russe naturalisé français